Круппа () — прізвище німецького походження, зустрічається також серед українців.

Відомі носії 
 Круппа Єнс — німецький плавець.
 Круппа Юрій Миколайович — український шахіст, гросмейстер, шаховий наставник.

Див. також 
 Крупп (прізвище)
 Крупа (прізвище)

Німецькі прізвища
Українські прізвища